Le patronyme Targnion indique une provenance : Targnon, partie de Stoumont, Francorchamps, Lorcé ou Fraipont.

Muriel Targnion (1971-), femme politique belge.